

Cinema
Gabriel – film del 2001 di Maurizio Angeloni
Gabriel - La furia degli angeli – film del 2007 di Shane Abbess
Gabriel – film del 2014 diretto da Lou Howe

Geografia
Gabriel – isolotto di Mauritius  
Monte Gabriel – collina dell'Irlanda

Musica
Gabriel – singolo dei Lamb, tratto da What Sound
Gabriel – album dei Believer del 2009

Persone
Gabriel – calciatore brasiliano (terzino nato nel 1981)
Gabriel – calciatore brasiliano (portiere nato nel 1992)
Gabriel – calciatore brasiliano (attaccante nato nel 1996), soprannominato Gabigol
Ange-Jacques Gabriel – architetto francese
Brigitte Gabriel – giornalista, scrittrice e attivista libanese naturalizzata statunitense
Colomba Gabriel – religiosa polacca
Gavino Gabriel – compositore italiano
Germán Gabriel – ex cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
Gilbert Gabriel – polistrumentista e paroliere britannico
Helmut Gabriel – ex calciatore tedesco
Jimmy Gabriel – allenatore di calcio e calciatore scozzese
Juan Gabriel – cantautore messicano
Justin Gabriel – wrestler sudafricano
Kenny Gabriel – cestista statunitense
Marija Gabriel – politica bulgara
Mike Gabriel – animatore, sceneggiatore e regista statunitense
Peter Gabriel – musicista britannico
Petr Gabriel – ex calciatore ceco
Reuben Gabriel – calciatore nigeriano
Seychelle Gabriel – attrice statunitense
Siegmund Gabriel – chimico tedesco
Sigmar Gabriel – politico tedesco
Taylor Gabriel – giocatore di football americano statunitense
Windell Gabriel – calciatore costaricano

Altro
Gabriel – nome proprio di persona in diverse lingue
Gabriel – missile antinave israeliano

Pagine correlate 
Gabriele (disambigua)
Jibril